Guarentigia – in diritto, forma di immunità
 Guarentigie – in diritto pubblico, forme di immunità garantita nell'esercizio di funzioni parlamentari
 Legge delle Guarentigie – provvedimento legislativo del Regno d'Italia che regolò i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede